Алекса́ндр Ро́сси (; родился 25 сентября 1991 года в Оберне, США) — американский автогонщик, бронзовый призёр чемпионата Формулы-Рено 3.5 (2011), пилот Формулы-1 (2015), победитель гонки «500 миль Индианаполиса» (2016).

Спортивная карьера 
Александр начал свою гоночную карьеру с картинговых соревнований, где провёл пять лет в 2001-05 годах. В этот период он неплохо проявил себя в младших категориях, отметившись несколькими крупными выигранными соревнованиями. В 2005 году Росси пробует себя в отборочном соревновании среди молодых американских пилотов, санкционированном Red Bull и заканчивает его в пятёрке лучших; слабее его оказались почти две тысячи соперников. Призом за этот результат становится оплаченное обучение в гоночной школе Скипа Барбера.

В 2005-06 годах калифорниец шлифует своё гоночное мастерство в различных сериях под эгидой Барбера, выиграв западную региональную серию и став бронзовым призёром национального первенства. Закончив гоночную школу уже в 14 лет, Александр стал самым юным её выпускником на тот момент.

Следующим этапом карьеры Росси становится американское первенство Формулы-BMW: в 2007 году он сходу становится бронзовым призёром первенства США, выиграв три гонки. Год спустя Александр в доминирующем стиле выигрывает этот чемпионат, победив в десяти из пятнадцати гонках сезона. Повторить этот результат удалось и на мировом финале: уступив в квалификации на автодроме имени братьев Родригес, он позже отыгрывается в гонке, победив в ней с рекордом круга. Призом за отличный сезон становится тестовая сессия в команде BMW Sauber F1.

Следующий этап в карьере калифорнийца связан с гонками в Европе: в 2009 году он проводит сезон в IFM: изучая новые для себя трассы, Росси одерживает три победы в шестнадцати стартах и занимает четвёртое место в личном зачёте. В межсезонье-2009/10 спонсоры позволяют Александру провести восемь гонок в первенстве GP2 Asia, где он четырежды в восьми гонках финиширует в очковой зоне, заканчивая чемпионат в Top10 личного зачёта. Столь сильные и стабильные выступления на очень быстрой технике позволили американцу найти спонсорский пакет на участие в сезоне-2010 в серии GP3 в одной из её ведущих команд — ART Grand Prix. Росси результативно начинает год, но постепенно сбавляет в стабильности, всё дальше отпускал лидеров серии (среди которых был и его недавний соперник по Формуле-BMW Эстебан Гутьеррес) и, в итоге, закончил чемпионат на четвёртом месте. Мексиканец, ставший чемпионом, набрал 88 очков против его 38.

В этом же 2010 году менеджмент пробует Александра в гонках другого крупного европейского формульного первенства — Формуле-Рено 3.5. На сложной трассе в Монако он квалифицируется пятым, но в гонке до финиша не добирается. Через год Росси проводит в серии полный сезон: тот чемпионат не имел явного лидера и сразу множество гонщиков составляли лидирующую группу пелотона. Был одним из них и Александр: некоторое время он на равных боролся с более опытными соперниками, выиграл пару гонок, но в середине сезона вновь допустил несколько неудачных гонок, затем единожды был дисквалифицирован за несоответствие машины техническим требованиям серии. Двое из его соперников по чемпионату — Роберт Викенс и Жан-Эрик Вернь — создали за это время такой отрыв, какой отыграть было уже невозможно. Росси сосредоточился на удержании третьего места в личном зачёте, что ему в конце концов и удалось.

В конце года менеджмент пилота налаживает контакты с командой Caterham Racing. Александр проводит за одно из их подразделений выставочный этап серии GP2 в Абу-Даби, затем участвует в тестовой сессии уже их подразделения в Формуле-1. В итоге стороны договариваются о полноценном контракте тест-пилота для калифорнийца сначала на сезон-2012, а затем и на сезон-2013.

В паузе между работами в малайзийском коллективе Росси в 2012 году провёл ещё один сезон в Формуле-Рено 3.5. Поменяв в межсезонье команду, Александр утратил и уровень результатов прошлого года: он по-прежнему был быстр, но в гонках раз за разом что-то случалось. В результате в семнадцати гонках сезона он лишь восемь раз добрался до очковой зоны, в которых лишь раз финишировал на подиуме; набрав на 93 очка меньше чем годом ранее, он завершил чемпионат лишь на одиннадцатой строчке.

В сентябре 2015 года команда Формулы-1 «Manor Marussia» пригласила Росси в качестве боевого пилота на 5 гонок сезона из 7 оставшихся (начиная с Сингапура, исключая Сочи и Абу-Даби). Дебют: Сингапур-2015, 14 место.

В сезоне 2016 года Росси назван резервным пилотом команды Manor Motorsport (начиная с Гран-при России-2016), он планирует совмещать выступления в Indycar с работой в Формуле-1.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Формула-Рено 3.5 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты субботних гонок, во второй — воскресных гонок.

Формула-1 

|-
!
! Manor Marussia F1
! Marussia MR03
! Ferrari 059/3
! 

|}

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

 

Картингисты
Автогонщики США
Пилоты Формулы-БМВ США
Пилоты Международной Формулы Мастер
Пилоты GP3 из США
Пилоты GP2 Asia
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты ART Grand Prix
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Marussia
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Инди-500 из США
Победители 500 миль Индианаполиса